Wolter – imię męskie, pochodzące z języka dolnoniemieckiego, odpowiednik imienia Walter.

 Wolter (1694–1778) – francuski pisarz
 Aleksander Wolter (1905–1967) – polski prawnik, sędzia, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sędzia Sądu Najwyższego, brat Władysława Woltera
 Horst Wolter (ur. 1942), niemiecki piłkarz, bramkarz. Brązowy medalista MŚ 1970
 Kevin Wolter (ur. 1987) – niemiecki kulturysta
 Michael Wolter (ur. 1950) – niemiecki teolog i biblista ewangelicki, wykładowca i profesor wielu uczelni w Niemczech, m.in.  Uniwersytetu w Bonn
 Thomas Wolter (ur. 1963) – były niemiecki piłkarz, następnie trener
 Waldemar Wolter (1908–1947) – zbrodniarz hitlerowski, jeden z lekarzy SS pełniących służbę w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz SS-Sturmbannführer.
 Władysław Wolter (1897–1986) –  polski prawnik, karnista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brat Aleksandra Woltera

Zobacz też

 Voltaire (ujednoznacznienie)

Przypisy